Sillack ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Sillack (1911–2003), deutscher Maler
 Manto Sillack (* 1974), deutscher Regisseur, Kameramann und Fotograf

Siehe auch:
 Sillak